И́стринская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Истринская улица — улица в Астрахани.
 Истринская улица — улица в Волгограде.
 Истринская улица — улица в Москве.
 Истринская улица — улица в Новосибирске.

См. также 
 Истринский переулок — переулок в Астрахани.